Mike McKee ist der Name folgender Personen:
* Mike McKee (Rennfahrer) (* 1933), britischer Rennfahrer und Galerist
 Mike McKee (Eishockeyspieler) (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler